Valeriano kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Valeriano, Ligurien – ort, Ligurien, Provincia di La Spezia, 
 Valeriano, Friuli-Venezia Giulia – ort, Friuli-Venezia Giulia, Provincia di Pordenone,